Kraus ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Übername, der sich ursprünglich auf das krause Haar des Namensträgers bezog. Näheres unter Krause.

Varianten 
 Craus, Krauß, Krauss, Krausz; weitere siehe Krause. Siehe auch Crusius.
 Ritter von Kraus

Namensträger

A 
 Adalbert Kraus (* 1937), deutscher Sänger (Tenor)
 Adolf Kraus (1850–1928), US-amerikanischer Anwalt und Verbandsfunktionär
 Adolph Kraus (1858–1901), deutscher Bildhauer
 Agnes Kraus (Irmgard Agnes Friederike Krause; 1911–1995), deutsche Schauspielerin
 Alanna Kraus (* 1977), kanadische Shorttrackerin
 Albert Kraus (* 1980), niederländischer Kampfsportler

 Alexander Kraus (* 1976), deutscher Historiker

 Alfredo Kraus (1927–1999), spanischer Sänger und Gesangslehrer

 Andi Kraus (* 1974), deutscher Komiker, siehe Eure Mütter
 Andreas Kraus (1922–2012), deutscher Historiker
 Angelika Kraus (* 1950), deutsche Schwimmerin
 Anja Kraus (* 1967), deutsche Hochschullehrerin
 Anna Kraus-Wranitzky (1801–1851), österreichische Sängerin
 Anni Kraus (1897–1986), österreichische Schriftstellerin
 Annie Kraus (1900–1991), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin

 Antonia Kraus (* 1995), deutsche Autorin

 Auguste Kraus (1853–1939), österreichische Opernsängerin

B 
 
 Benedikt Kraus (1725–vor 1813), österreichischer Komponist
 Bente Kraus (* 1989), deutsche Eisschnellläuferin, siehe Bente Pflug
 Bernd Kraus (* 1966/1967), deutscher Wirtschaftsmanager
 Bernhard Kraus (1828–1887), österreichischer Arzt
 Berta Kraus-Rosen (1904–1981), tschechoslowakisch-israelische Schriftstellerin
 Björn Kraus (* 1969), deutscher Erkenntnistheoretiker und Sozialwissenschaftler
 Brigitte Kraus (* 1956), deutsche Leichtathletin

C 

 Christina Shuttleworth Kraus (* 1958), US-amerikanische Klassische Philologin
 Christof Kraus (* 1978), deutscher Künstler

D 
 Dagmara Kraus (* 1981), deutsche Lyrikerin und Übersetzerin
 Daniel Kraus (* 1984), deutscher Fußballtorhüter
 Detlef Kraus (1919–2008), deutscher Pianist
 Dieter Kraus (* 1972), deutscher Saxofonist
 Dietmar Kraus (* 1970),  deutscher Filmeditor

E 
 Eberhard Kraus (1931–2003), deutscher Organist
 Edith Kraus (1913–2013), israelisch-tschechische Pianistin
 Eduard von Kraus (1818–1899), deutscher Generalmajor
 Edward H. Kraus (1875–1973), US-amerikanischer Mineraloge und Kristallograph
 Egon Kraus (1912–2001), deutscher Musikpädagoge
 Elisabeth Kraus (* 1956), deutsche Historikerin
 Ellen Kraus-Mackiw (1934–2022), deutsche Ophthalmologin und Hochschullehrerin
 Else C. Kraus (1899–1978), deutsche Pianistin 
 Emil Kraus (1893–1972), deutscher Politiker (SPD)
 Emilie Kraus von Wolfsberg (die Hundsgräfin; 1785–1845), österreichische Geliebte von Kaiser Napoléon I.

 Erich Mueller-Kraus (1911–1967), deutscher Maler, Grafiker und Holzschneider

 Erwin Kraus (1894–1966), deutscher Politiker (NSDAP)

F 

 Flora Kraus (1880–1958), österreichische Pädagogin und Psychoanalytikerin
 Florian Kraus (* 1977), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

 Fred Kraus (1912–1993), österreichischer Kabarettist, Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Fred Kraus (Herpetologe) (* 1959), US-amerikanischer Herpetologe

 Fritz Rudolf Kraus (1910–1991), deutscher Altorientalist und Hochschullehrer

G 

 Gerd Kraus (* 1967), deutscher Biologe
 Gerhard Kraus (1871–1910), baltendeutscher Bildhauer und Maler
 Gertrud Kraus (1901–1977), österreichisch-israelische Tänzerin und Choreographin
 Gisela Kraus (1921–2001), deutsche Malerin und Glasgestalterin
 Gregor Kraus (1841–1915), deutscher Botaniker
 Greta Kraus (1907–1998), kanadische Pianistin, Cembalistin und Musikpädagogin
 Günter Kraus (1938/1939–2014), deutscher Maler und Zeichner
 Günther Kraus (Ingenieur) (1914–1998), österreichischer Elektrotechniker
 Günther Kraus (1930–1988), österreichischer Künstler, Maler
 Guntram Kraus, deutscher Skispringer
 Gustav Kraus (1804–1852), deutscher Lithograf

H 
 Hannelore Kraus (1939–2023), deutsche Politologin und Pensionswirtin in Frankfurt-Gutleutviertel
 

 Hansi Kraus (* 1952), deutscher Schauspieler

 Heinz-Günter Kraus (* 1945), deutscher Physiker und Politiker (CDU)
 
 Henriette Kraus (* 1999), deutsche Skispringerin

 Hermann Kraus (1888–1941), deutscher Politiker
 Hertha Kraus (1897–1968), deutsch-amerikanische Quäkerin und Sozialwissenschaftlerin
 Honorius Kraus (1773–1850), österreichischer Ordensgeistlicher

I 
 Ivan Kraus (* 1939), tschechischer Puppenspieler, Schriftsteller und Drehbuchautor

J 

 Jan Kraus (* 1953), tschechischer Schauspieler, Moderator, Regisseur und Drehbuchautor
 Janis Kraus (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Jens Kraus-Massé (* 1961), deutscher Diplomat

 Johannes Kraus (1893–1969), deutscher Theologe und Priester
 John D. Kraus (1910–2004), US-amerikanischer Physiker
 Joo Kraus (* 1966), deutscher Jazztrompeter

 Josy Kraus (1908–2001), Luxemburger Radsportler

K 

 Karola Kraus (* 1961), deutsche Kunsthistorikerin
 Katja Kraus (* 1970), deutsche Fußballspielerin
 Katrin Kraus (* 1973), deutsche/schweizerische Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Kevin Kraus (* 1980), deutscher Synchronsprecher, Schauspieler und Musicalsänger, siehe Björn Landberg
 Kevin Kraus (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Klaus Karl-Kraus (* 1951), deutscher Kabarettist

L 
 Lambert Kraus (1728–1790), deutscher Komponist und Ordensgeistlicher
 Lili Kraus (1905–1986), englische Pianistin
 Lilo Kraus (* 1956), deutsche Harfenistin und Hochschullehrerin
 Linus Kraus, deutscher Sprecher, Sänger und Synchronschauspieler

M 
 Manfred Kraus (1928–2021), deutscher Zoologe und Direktor des Tiergartens Nürnberg
 Mara Kraus (* 1925), Emigrantin auf der Flucht vor dem NS-Regime und Schriftstellerin
 Maria Kraus-Boelté (1836–1918), deutsch-amerikanische Pädagogin
 Marianne Kraus (1765–1838), deutsche Malerin und Hofdame
 Marinus Kraus (* 1991), deutscher Skispringer
 Martin Kraus (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Max Kraus (1913–2012), österreichischer HNO-Arzt und Sammler
 Matthias Kraus (1671–1706), deutscher Aufständischer
 Melanie Kraus (* 1974) deutsche Langstreckenläuferin
 Meta Kraus-Fessel (1884–1940), deutsche Anarchistin

 Michal Kraus (* 1979), tschechischer Handballspieler
 Milton Kraus (1866–1942), US-amerikanischer Politiker

N 
 Nadine Kraus (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Nicholas Kraus (1942–2011), US-amerikanischer Küstenwissenschaftler

 Noah Kraus (* 2001), deutscher Filmschauspieler und Kinderdarsteller
 Norbert Kraus (* 1957), deutscher Bildhauer

O 
 Ognjen Kraus (* 1945), kroatischer Mediziner und jüdischer Funktionär
 Oliver Kraus (* 1970), deutscher Musiker und Komponist

 Ota Kraus (1909–2001), tschechischer Schriftsteller und Journalist
 Ota B. Kraus (1921–2000),  tschechischer Schriftsteller und Lehrer
 Otakar Kraus (1909–1980), tschechisch-britischer Sänger (Bariton)

P 
 Patricia Kraus (* 1965), spanische Sängerin

 
 Petr Kraus (* 1966), tschechischer Unternehmer und Manager
 Phil Kraus (1918–2012), US-amerikanischer Musiker
 Philip Kraus (* 1950), US-amerikanischer Sänger (Bariton) und Regisseur

R 
 Rafaela Kraus (* 1967), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Raffaela Kraus (* 1996), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
 Reinhart Kraus (* 1941), deutscher Diplomat
 Richard Kraus (1902–1978), deutscher Dirigent

 Ryszard Kraus (1964–2013), polnischer Fußballspieler

S 
 Sarit Kraus (* 1960), israelische Informatikerin
 Sascha Kraus (* 1974), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Sascia Kraus (* 1993), Schweizer Synchronschwimmerin
 Shmulik Kraus (1935–2013), israelischer Schauspieler, Pop-Rock-Sänger und Komponist
 Siegfried Kraus (1880–nach 1944), österreichischer Soziologe und Sozialarbeiter (1937 Übersiedlung in die USA) 
 Sinja Kraus (* 2002), österreichische Tennisspielerin
 Sonya Kraus (* 1973), deutsche Fernsehmoderatorin
 Stefan Kraus (* 1960), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Steffen Kraus (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Susanna Kraus (* 1957), deutsche Schauspielerin und Künstlerin
 Susanne Kraus-Winkler (* 1955), österreichische Wirtschaftskammerfunktionärin und Politikerin (ÖVP)

T 
 Tadeáš Kraus (1932–2018), tschechischer Fußballspieler und -trainer

 Thomas Kraus (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Thomas R. Kraus (1949–2019), deutscher Historiker und Archivdirektor
 Tina Kraus (* 1979), deutsche Moderatorin, Journalistin und Sprecherin

 Toni Kraus (* 1997), deutscher Sänger

U 
 Udo Kraus (1924–1987), deutscher Politiker (SPD)
 Ulrich Kraus (1940–2020), deutscher Tonmeister, Hochschullehrer und Sänger (Sopran)
 Ursula Kraus (1930–2021), deutsche Politikerin (SPD)
 Uwe Kraus (* 1979), deutscher Schriftsteller und Lyriker

V 
 Valentin Kraus (Ordensname Maurus; 1873–1941), deutscher Benediktiner, Bildhauer und -schnitzer
 Victor Kraus (* 1954), deutscher Maler

 Vinzenz Kraus (1865–1926), böhmisch-österreichischer Politiker

W 

 Walther Kraus (1902–1997), österreichischer Klassischer Philologe

 Wilhelm Kraus (Architekt), mährisch-österreichischer Architekt
 Wilhelm Kraus (1900–1978), österreichischer Historiker und Archivar
 Wilhelm Kraus (Kaufmann) (1940–2016), deutscher Kaufmann und Präsident der Deutsch-Bulgarischen Industrie- und Handelskammer

 Willy Kraus (1918–2006), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

X 
 Xaver Kraus (* 1934), deutscher Biathlet und Skilangläufer

Familienname